Aubigné pode referir-se a:

 Aubigné (Deux-Sèvres), comuna francesa do departamento dos Deux-Sèvres;
 Aubigné (Ille-et-Vilaine), comuna francesa do departamento de Ille-et-Vilaine.

Desambiguações de topônimos